Hatchondo est un patronyme français d'origine basque, porté notamment par :
 André Hatchondo, 1923-2006, joueur de rugby à XV et rugby à XIII international français ;
 Jean Hatchondo, 1929-2004, joueur de rugby à XV et rugby à XIII international français, frère d'André Hatchondo ;
 Régine Hatchondo, ancienne directrice générale d'UniFrance, puis directrice générale de la chaîne de télévision Arte et actuelle présidente du Centre national du livre.